André Bazin, crític de cinema francès.
 Riu Bazin, riu del Quebec, Canadà.
 Cantó de Bazin, cantó del Quebec, Canadà.
 Bazin (teixit), tipus de teixit de cotó.
 Regne de Bazin, regne medieval de l'Àfrica nord-oriental.
 Malaltia de Bazin, panniculitis en els panxells.
 Bazin (menjar) o bazeen, plat libi i del sud-est de Tunísia